Келли Ли Карлсон () — американская актриса и модель, прославившаяся благодаря роли Кимбер Генри в сериале Части тела.

Биография и личная жизнь 
Келли Карлсон родилась 17 февраля 1976 года в семье матери-парикмахера и отца-школьного тренера по футболу в городе Блумингтон в штате Миннесота. С 7 лет занимается верховой ездой. Она училась в Academy of Holy Angels в городе Ричфилд. В данный момент проживает в Лос-Анджелесе. С февраля 2008 года встречается с бывшим игроком НХЛ, Таем Доми.

Карьера модели 
Кроме обучения актёрскому ремеслу, Келли работала моделью для Miller Lite, Rembrandt и Oliver Peoples Sunglasses. Она появилась в августовском выпуске журнала Maxim за 2004 год, а также на обложке октябрьского выпуска журнала Stuff.

В 2007 году журнал Maxim включил актрису в список 100 самых сексуальных женщин мира. В 2011 году журнал Tear Sheet включил Келли в свой список 50 самых красивых людей мира.

Карьера актрисы 
Карьеру актрисы она начала на сцене, сыграв в постановках Vanities, Cheaters, Girls Guide to Chaos, Паутина Шарлотты и Can’t Trust The Mate. Также она появилась в массовке фильма 3 000 миль до Грейсленда. В 2003 году она получила роль в пилоте сериала Части тела на канале FX и снялась во многих эпизодах, позже войдя в основной состав шоу, когда её персонаж — неуравновешенная модель Кимбер Генри — завоевала симпатии зрителей.

Также Карлсон снялась в фильмах Папарацци, Морской пехотинец, Звёздный десант 2: Герой Федерации, Друг невесты, а также сериалах Любовь вдовца, C.S.I.: Место преступления, CSI: Место преступления — Майами и Детектив Монк.

В 2007 получила роль в ужастике Dead Of Winter с Лейтон Мистер и Кейли Куоко, но была заменена певицей Сией Баттон из группы Pussycat Doll ещё до того, как начались съёмки из-за творческих разногласий с режиссёром. Закончив съёмки в сериале Части тела в 2009 году, актриса получила постоянную роль в новом сериале канала theCW — Мелроуз-Плейс, но из-за низких рейтингов шоу закрыли. Затем последовала эпизодическая роль в телевизионном фильм Девушки Деграсси едут в Голливуд. Последней заметной ролью, стало участие в шоу Ghostfacers — интернет спин-оффе сериала Сверхъестественное.

Благотворительность 
Актриса является представителем организации Smile Network, расположенной в Миннесоте и занимающейся гуманитарной деятельностью, включающей уход за здоровьем детей и подростков развивающихся стран. В январе 2010 года возглавила кампанию против незаконной транспортировки лошадей из США в Мексику и Канаду на скотобойню.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Интервью в журнале Stuff
 Интервью со Скоттом Джубой
 История Келли Карлсон